Markéta z Artois ( Marguerite d'Artois, 1285 - 1311 Paříž) byla hraběnka z Évreux, Longueville a Étampes.

Život 
Narodila se jako nejstarší dítě Filipa z Artois a Blanky, dcery bretaňského vévody Jana II. Roku 1301 byla v Paříži provdána za Ludvíka, mladšího syna francouzského krále Filipa III. Ludvík byl údajně tický a mírumilovný a během jedenácti let se páru narodilo pět dětí. Markéta zemřela roku 1311 a byla pohřbena v pařížském klášteře jakobínů. Společný náhrobek Markéty a Ludvíka se dochoval pouze na nákresech, klášter byl během Velké francouzské revoluce zrušen. Celá rodina byla zachycena na vitrážích v katedrále v Évreux.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Artois
Hraběnky z Évreux
Pohřbení v jakobínském klášteře v Paříži
Narození ve 13. století
Úmrtí v roce 1311
Ženy